KAG steht für:
 Kapitalanlagegesellschaft, ehemalige Bezeichnung für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft
 Kauno Autobusų Gamykla, ein ehemaliger sowjetischer Autobushersteller
 Kollektivanlagengesetz, Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen, siehe Gesellschaftsrecht (Schweiz)#Rechtsquellen
 Kommunalabgabengesetz, eine Rechtsgrundlage für die Erzielung öffentlich-rechtlicher Einnahmen von Gemeinden und kommunaler Gebietskörperschaften
 Kommunistische Arbeitsgemeinschaft (1921–1922), Abspaltung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), infolge der Kritik am KPD-geführten Märzaufstand
 Kommunistiska Arbetsgrupperna (1971–1972), schwedische politische Partei
 Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding
 Gangneung Air Base (IATA-Code), Militärflughafen in Gangneung, Korea
 Konrad-Adenauer-Gymnasium

k.a.G. steht für:
 Katholisch-apostolische Gemeinden, eine christliche Gemeinschaft, die sich ab 1831 in England bildete

Kag steht für:
 Kag (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

kag steht für:
 Kajaman (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Sarawak, Malaysia

Siehe auch:
 Kaag
 CAG
 Kagg

Abkürzung